Le réseau de bus de la communauté d’agglomération de Haguenau couvre 3 des 36 communes de l’intercommunalité. Il est composé de 9 lignes de bus régulières et de 17 lignes à vocation scolaires ouvertes au public.

Le réseau s’articule en étoile autour de la gare de Haguenau.

Le réseau

Lignes régulières

Lignes scolaires ouvertes au public

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
Les dates d'ouverture des lignes, le matériel roulant et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel de Ritmo. La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Ritmo, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à  près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ritmo
 Haguenau

Liens externes 
 

Haguenau
Haguenau
CarPostal
Transport en commun dans le Grand Est